Лелль — фамилия.

 Лелль, Алари (род. 1976) — эстонский футболист.
 Лелль, Кристиан (род. 1984) — немецкий футболист.